KdoSKB steht für:
 Kommando Streitkräftebasis der deutschen Bundeswehr
 Kommando Streitkräftebasis (Bundesheer) des österreichischen Bundesheers

Abkürzung